Standard Oil Building steht für:

 Standard Oil Building, früherer Name des Aon Center (Chicago)
 Standard Oil Building (New York)
 BP Tower, Cleveland

im NRHP gelistete Objekte:
 Standard Oil Building (Kalifornien), ID-Nr. 80000816
 Standard Oil Building (Maryland), ID-Nr. 00001461
 Standard Oil Building (Nebraska), ID-Nr. 79001443